Michael D. O'Brien (1948), Canadees schrijver
 Michael O'Brien (voormalig streaker)
 Michael O'Brien (schermer) (1969), Iers schermer